Зелёновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Зелёновское сельское поселение — входит в Быковский район

Кемеровская область
 Зелёновское сельское поселение — входит в Крапивинский район

Крым 
 Зелёновское сельское поселение — входит в Бахчисарайский район

Ульяновская область
 Зелёновское сельское поселение — входит в Старокулаткинский район